Lluïsa d'Orleans (reina de Bèlgica) (1812 - 1850).
 Lluïsa d'Orleans (princesa de les Dues Sicílies) (1882 - 1958).